Název Lbín má více sídel:
 Lbín (Hlinná), část obce Hlinná v okrese Litoměřice
 Lbín (Bžany), část obce Bžany v okrese Teplice